Abdagases ist der Name folgender Personen:

 Abdagases I., indischer König
 Abdagases II., indischer König